Roseville Plantation ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Roseville Plantation (South Carolina), ID-Nr. 97001158
 Roseville Plantation (Virginia), ID-Nr. 07000800